Sunshine Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sunshine Glacier (glaciär i Antarktis, lat -60,62, long -45,50), 
 Sunshine Glacier (glaciär i Antarktis, lat -67,40, long -68,14), 

Robotskapade Antarktisförgreningar